

Lokalizacje

Niemcy 
 Thüngen – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart

Inne 
 Thüngen – fort
 Thüngen – ród